Colossus, von , bezeichnet:
 Colossus, frühe Computer in England während des Zweiten Weltkriegs
 Colossus (Film), Science-Fiction-Thriller
 Colossus (Netzpython), ein Netzpython im Zoo von Pittsburgh
 Colossus Chess, Computer-Schachprogramm
 HMS Colossus, mehrere Schiffe der Royal Navy
 The Colossus, ein Pokerturnier
 Colossos, fiktive Figur bei den X-Men im Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Colossus

Colossus ist der Name folgender Achterbahnen:
 Colossus, eine ehemalige Achterbahn im Playcenter São Paulo, siehe Teststrecke (Achterbahn)
 Colossus (Six Flags Magic Mountain), ehemalige Achterbahn in Six Flags Magic Mountain
 Colossus (Thorpe Park), Achterbahn im Thorpe Park

Siehe auch:
 Colossos
 Koloss
 Colossus-Klasse